Mersin, törökországi tartomány
 Mersin, az azonos nevű török tartomány székhelye